Puede referirse a diversos partidos con nombre más o menos similar:

 Partido de la Izquierda  (Die Linkspartei), partido político alemán;
 Partido de la Izquierda Europea, partido político europeo;
 Partido de la Izquierda (Vänsterpartiet), partido político sueco;
 Partido de la Izquierda, partido político chileno;
 Partido de la Izquierda Socialista (Sosialistisk Venstreparti), partido político noruego;
 Partido de la Izquierda Democrática (Strana Demokratickej Ľavice), partido político eslovaco;
 Partido de la Izquierda de Estonia, partido político estonio;
 Partido de Izquierda (Parti de Gauche), partido político francés;
 Alianza de la Izquierda (Vasemmistoliitto), partido político finés;
 La Izquierda (Die Linke), partido político alemán;
 La Izquierda - El Arco Iris (La Sinistra-L'Arcobaleno), coalición política italiana;
 La Izquierda (Alternative Linke, La Gauche, La Sinistra), partido político suiza;
 La Izquierda, coalición política española;
 La Izquierda (Déi Lénk), partido político luxemburgués.